Le tournoi de Nottingham 2005 s'est déroulé du 13 au  sur gazon en extérieur. C'est la  du tournoi.

Faits marquants 
 Richard Gasquet remporte son  en simple en battant en finale Max Mirnyi.
 En double, la paire israélienne Jonathan Erlich/Andy Ram remporte le titre face à Simon Aspelin et Todd Perry. Il s'agit pour tous les deux de leur , le  ensemble.

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Nottingham
 Saison 2005 de l'ATP

Liens externes 
  Site officiel du tournoi

Navigation 

Nottingham
Tennis en Angleterre en 2005
ATP 2005
Tennis en juin 2005